Луций Эмилий Мамерцин (; V—IV века до н. э.) — римский военачальник и политический деятель из патрицианского рода Эмилиев, семикратный военный трибун с консульской властью (в 391, 389, 387, 383, 382, 380 и 377 годах до н. э.)

Биография 
Луций Эмилий принадлежал к патрицианскому роду Эмилиев. Он был сыном Мамерка Эмилия Мамерцина, военного трибуна с консульской властью 438 года до н. э. и трёхкратного диктатора. 

Луций Эмилий избирался в военные трибуны с консульской властью рекордное количество раз, но при этом источники очень редко сообщают что-то о его деятельности на этом посту. Так, в 389 году Луций Эмилий по приказу диктатора Марка Фурия Камилла двинул армию в Этрурию, в 382 году с тремя коллегами оставался в Риме для защиты города, пока ещё двое трибунов воевали с Велитрами. В 377 году, во время своего последнего трибуната, Луций Эмилий совместно с Публием Валерием разбил латинов и вольсков при Сатрике.

Потомки 
Сын Луция Эмилия того же имени был консулом в 366 и 363 гг. до н. э.

Примечания

Источники и литература 

Эмилии